Uba peut désigner :

Toponyme 
 Ubá, une ville du Minas Gerais de plus de  habitants au Brésil ;
 Uba, une montagne du Pays basque espagnol ;
 Uba, une localité située dans la municipalité de Cetinje au Monténégro ;
 Universidad de Buenos Aires (UBA) en Argentine.

Prénom 

 Prénom féminin basque

Notes et références 

Toponymie basque
Prénom basque féminin
Prénom féminin